Дахлет-Нуадибу (, ) — область в Мавритании.
 Административный центр — город Нуадибу.
 Площадь — , население —

География 
Граничит с областями Адрар и Иншири, на севере с Западной Сахарой. На западе выходит к Атлантическому океану, где находится полуостров Рас-Нуадибу (Капо-Бланко). В заливе Аргуин находится остров Аргуин.

Административно-территориальное деление 

Область состоит из 1 департамента Нуадибу.

Области Мавритании